Le XXXI Championnat d’Europe de basket-ball (1999) se déroule en France.

Préparation de l’événement

Lieux de compétition

Équipes participantes et groupes

Déroulement 
Les trois premiers de chaque groupe sont qualifiés pour un deuxième tour où ils rencontrent les trois équipe d'un autre groupe. Les résultats du premier tour entre les équipes d'un même groupe sont conservés dans le classement de ce groupe du deuxième tour.

Les quatre premiers de chaque groupe s'affrontent ensuite en quart de finale croisés.

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Deuxième tour

Groupe E

Groupe F

Tour final 

Classement 5 à 8

Récompenses 
 meilleur joueur : Gregor Fučka
 meilleur marqueur :  Alberto Herreros 
 meilleur rebondeur : Arvydas Sabonis
 meilleur passeur : Toni Kukoč
 le Cinq majeur est :  Alberto Herreros (ESP), Gregor Fucka (ITA), Dejan Bodiroga (YOU), Carlton Myers (ITA) et Andrea Meneghin (ITA)

Classement final

Sources et précisions

Liens externes 
  FIBA Europe

1999
Basket-ball 1999
Europe